|-
| 172901 - ||  || 2 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 172902 - ||  || 5 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172903 - ||  || 6 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172904 - ||  || 6 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 172905 - ||  || 7 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172906 - ||  || 7 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172907 - ||  || 6 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172908 - ||  || 6 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 172909 - ||  || 6 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172910 - ||  || 6 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172911 - ||  || 7 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172912 - ||  || 7 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172913 - ||  || 7 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172914 - ||  || 9 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 172915 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172916 - ||  || 6 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172917 - ||  || 9 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172918 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172919 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172920 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172921 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172922 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172923 - ||  || 13 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172924 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172925 - ||  || 10 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 172926 - ||  || 10 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172927 - ||  || 11 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172928 - ||  || 12 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172929 - ||  || 12 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172930 - ||  || 18 aprilie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172931 - ||  || 28 aprilie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 172932 - || 2005 JC || 1 mai 2005 ||  || Altschwendt
|-
| 172933 - || 2005 JH || 2 mai 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 172934 - || 2005 JX || 3 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172935 - ||  || 3 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172936 - ||  || 3 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172937 - ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 172938 - ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172939 - ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172940 - ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172941 - ||  || 4 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172942 - ||  || 8 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172943 - ||  || 10 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 172944 - ||  || 11 mai 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172945 - ||  || 11 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172946 - ||  || 14 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 172947 - ||  || 13 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 172948 - ||  || 10 mai 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 172949 - ||  || 11 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172950 - ||  || 11 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172951 - ||  || 11 mai 2005 ||  || 
|-
| 172952 - ||  || 17 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 172953 - ||  || 18 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172954 - ||  || 18 mai 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172955 - ||  || 30 mai 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 172956 - ||  || 1 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172957 - ||  || 1 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 172958 - ||  || 3 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172959 - ||  || 8 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172960 - ||  || 11 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172961 - ||  || 16 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 172962 - ||  || 28 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172963 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172964 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172965 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172966 - ||  || 23 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172967 - ||  || 6 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 172968 - ||  || 14 iulie 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 172969 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172970 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172971 - ||  || 31 august 2005 ||  || 
|-
| 172972 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172973 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 172974 - ||  || 28 decembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 172975 - ||  || 20 februarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 172976 - ||  || 27 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172977 - ||  || 27 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172978 - ||  || 18 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172979 - ||  || 20 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172980 - ||  || 20 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172981 - ||  || 21 aprilie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 172982 - ||  || 28 aprilie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 172983 - ||  || 25 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172984 - ||  || 20 aprilie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 172985 - ||  || 27 aprilie 2006 ||  || 
|-
| 172986 - ||  || 4 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172987 - ||  || 20 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172988 - ||  || 21 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172989 - ||  || 25 mai 2006 ||  || Q.-z. Ye
|-
| 172990 - ||  || 25 mai 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 172991 - ||  || 26 mai 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 172992 - ||  || 29 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172993 - ||  || 30 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172994 - ||  || 24 mai 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 172995 - ||  || 28 mai 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 172996 Stooke ||  || 25 mai 2006 ||  || 
|-
| 172997 - ||  || 4 iunie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 172998 - ||  || 5 iunie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 172999 - ||  || 16 iunie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173000 - ||  || 16 iunie 2006 || Palomar || NEAT
|-